Кубок УЛЕБ 2003/2004 — второй розыгрыш Кубка Европы под эгидой УЛЕБ, в котором принимало участие 36 команд. Финал прошёл 13 апреля в Шарлеруа, Бельгия.

Команды участники турнира 2003/2004

Групповой этап

Group A

Group B

Group C

Group D

Group E

Group F

1/8 финала

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Пара 5

Пара 6

Пара 7

Пара 8

Четвертьфинал

Пара 1

Пара 2

Пара 3

Пара 4

Полуфинал

Пара 1

Пара 2

Финал 

Final MVP — Келли МакКарти (Хапоэль)

 Состав команды-победительницы

Ссылки 
 EuroCup Официальный сайт
 Евробаскет website

Кубок Европы УЛЕБ
2004 год в баскетболе
Кубок Европы по баскетболу